Lahar
Lahar (Índia)
Lahar (deus)

Desambiguação